Василий Чичагов: Чичагов, Василий Яковлевич (1726—1809), адмирал
 Чичагов, Василий Константинович (1906—1955) — лингвист, ономаст. Доцент МИФЛИ, МГУ